Ditmar steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Dietmar
 Ditmar I. (Corvey) († 1001), Abt von Corvey

Ditmar ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Friedrich Conrad von Ditmar (1843–1894), deutsch-baltischer Politiker
 Ernst Martin Ditmar (1713–1766), deutscher Geistlicher
 Georg Wilhelm von Ditmar (1789–1852), öselscher Landmarschall
 Gottfried Rudolf von Ditmar (1716–1795), deutscher Beamter und Staatsmann
 Hermann Ditmar (1858–1934), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Karl Rudolph Ditmar (1818–1895), deutsch-österreichischer Lampenfabrikant
 Karl von Ditmar (1822–1892), deutschbaltischer Forschungsreisender
 Marina von Ditmar (1914–2014), deutschbaltische Schauspielerin
 Mattheus Ditmar († 1449), deutscher Domherr und Notar an der Römischen Kurie
 Rudolf Ditmar (1818–1895), österreichischer Fabrikant und Politiker
 Viktor Karl Maximilian von Ditmar (1866–1935), deutsch-baltischer Jurist und Diplomat
 Woldemar Friedrich Karl von Ditmar (1794–1826), deutsch-baltischer Freiherr und Jurist und Schriftsteller 

Siehe auch: 
 Dittmar
 Dittmer